Sweden Hockey Games 1998 spelades under perioden 21 - 26 april 1998, och vanns av Sverige före Tjeckien och Finland. Turneringen bevittnades live av en total rekordpublik på 56 940 åskådare.

Turneringen flyttades från början av februari till slutet av april på grund av 1998 års olympiska turnering i Nagano i Japan. I stället fick turneringen karaktär av förturnering till världsmästerskapet 1998 i Schweiz.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1998
Euro Hockey Tour 1997/1998
1998
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet